Кубок світу ФІДЕ 2009 — шаховий турнір, який пройшов від 20 листопада до 14 грудня 2009 року Ханти-Мансійську (Росія). У турнірі за нокаут-системою взяло участь 128 шахістів. Переможець цього турніру кваліфікувався в стадію кандидатських матчів за право зіграти в Матчі за звання чемпіона світу 2012. Ним став Борис Гельфанд, який у фіналі здолав Руслана Пономарьова.

Формат 
На всіх стадіях, крім фіналу (де основних партій було 4), матчі складалися з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиї грався тай-брейк — 4 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід, потім до 5 пар партій з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід. Якщо після якоїсь пари бліц-партій один з гравців вів, то він ставав переможцем.

Якщо всі ці міні-матчі не виявляли переможця, то у вирішальній партії білі отримували 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

Учасники 
На турнір кваліфікувались такі шахісти:

, 2758 (R)
, 2758 (R)
, 2754 (R)
, 2750 (R)
, 2748 (R)
, 2739 (R)
, 2739 (R)
, 2736 (R)
, 2736 (R)
, 2734 (R)
, 2729 (E09)
, 2723 (SF)
, 2719 (R)
, 2719 (SF)
, 2719 (R)
, 2718 (E08)
, 2718 (E08)
, 2715 (R)
, 2708 (E09)
, 2708 (R)
, 2707 (E09)
, 2706 (R)
, 2700 (R)
, 2697 (R)
, 2696 (E09)
, 2695 (E09)
, 2695 (SF)
, 2694 (E09)
, 2692 (E08)
, 2689 (E09)
, 2682 (R)
, 2680 (R)
, 2677 (E09)
, 2676 (E08)
, 2672 (Z2.1)
, 2671 (PN)
, 2668 (E08)
, 2666 (E08)
, 2666 (E08)
, 2664 (E08)
, 2664 (E09)
, 2664 (R)
, 2662 (E08)
, 2655 (E08)
, 2654 (AS)
, 2653 (Z2.4)
, 2653 (E08)
, 2653 (E09)
, 2652 (E08)
, 2652 (PN)
, 2652 (E09)
, 2652 (R)
, 2651 (E09)
, 2645 (E09)
, 2644 (E09)
, 2643 (E09)
, 2642 (PN)
, 2642 (E08)
, 2640 (Z3.3)
, 2640 (AM09)
, 2637 (E08)
, 2636 (E08)
, 2634 (E09)
, 2631 (Z3.4)

, 2629 (E08)
, 2629 (Z3.5)
, 2628 (E08)
, 2628 (E08)
, 2626 (E09)
, 2625 (E09)
, 2624 (Z2.1)
, 2624 (AS)
, 2623 (AS)
, 2623 (Z2.1)
, 2622 (E08)
, 2621 (Z2.4)
, 2620 (AS)
, 2619 (E09)
, 2619 (Z2.3)
, 2618 (E09)
, 2615 (E09)
, 2612 (E09)
, 2612 (E08)
, 2607 (Z3.4)
, 2606 (AM09)
, 2606 (AM08)
, 2606 (E08)
, 2605 (AM09)
, 2605 (Z2.3)
, 2603 (PN)
, 2603 (AS)
, 2603 (AM09)
, 2602 (E08)
, 2602 (AM09)
, 2596 (Z3.5)
, 2591 (E09)
, 2590 (E08)
, 2589 (PN)
, 2588 (AS)
, 2583 (J07)
, 2578 (J08)
, 2574 (AS)
, 2572 (Z2.1)
, 2567, IM (PN)
, 2562 (Z2.5)
, 2561 (E09)
, 2553 (AF)
, 2552 (Z3.3)
, 2551 (Z2.1)
, 2539 (AM09)
, 2533, IM (ON)
, 2529 (AS)
, 2527 (AS)
, 2525 (Z3.6)
, 2522 (AS)
, 2516 (WWC)
, 2508 (Z2.5)
, 2504 (Z3.1)
, 2501 (ON)
, 2500 (AF)
, 2497, IM (Z3.2)
, 2493 (AF)
, 2484 (ON)
, 2472, IM (AF)
, 2469, IM (AF)
, 2420, IM (Z2.2)
, 2405, IM (AF)
, 2404, IM (ON)

Всі шахісти є гросмейстерами, якщо не вказано інше. Пари першого раунду (шахісти посіяні згідно з їхнім рейтингом) оголошено 2 листопада 2009 року, одразу після публікації рейтинг-листа за листопад. Список гравців, які відмовились від участі: Вішванатан Ананд, Магнус Карлсен, Веселин Топалов, Левон Аронян, Володимир Крамник, Петер Леко, Майкл Адамс, Хікару Накамура і Ні Хуа. Серед них Ананд, Топалов і Аронян вже були кваліфікувалися в кандидатські матчі, або чемпіонський матч; Карлсен, Крамник, Накамура, Адамс і Ні Хуа вже були погодилися взяти участь у турнірі Лондон 2009, який проходив від 7 до 15 грудня.

Шляхи відбору на турнір:

 SF: Фіналісти та півфіналісти Кубка світу ФІДЕ 2007
 WWC: Чемпіонка світу 2008
 J07 і J08: Чемпіони світу серед юніорів 2007 і 2008
 R: За рейтингом Ело (середній показник між липнем 2008 року і січнем 2009 року)
 E08 і E09: Квота за підсумками чемпіонатів Європи з шахів 2008 і 2009
 AM08: Квота за підсумками Чемпіонату Америки 2008

 AM09: Квота за підсумками Континентального абсолютного чемпіонату Америки 2009
 AS: Чемпіонат Азії з шахів 2009
 AF: Чемпіонат Африки з шахів 2009
 Зональні турніри: Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6.
 PN: Квота президента ФІДЕ
 ON: Квота організаторів

Розклад змагань

Результати, раунди 1–4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Результати, раунди 5–7

Фінал, 10–14 грудня

Примітки

Посилання 
 World Cup 2009  — Офіційний сайт 

Шахові турніри 2009
2009 у шахах
Кубок світу із шахів
Листопад 2009
Грудень 2009